

Onomastica
Arya – nome proprio di persona indiana maschile e femminile

Personaggi fittizi
Arya Dröttningu – personaggio immaginario del Ciclo dell'Eredità, saga fantasy di Christopher Paolini
Arya Stark – personaggio immaginario delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, saga fantasy  di George Raymond Richard Martin

Storia
Arya o Indoari – popolo dell'età del bronzo

Pagine correlate 
 Aria (disambigua)